Открытый чемпионат Аргентины по теннису 2020 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Буэнос-Айресе (Аргентина) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 697 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2020 году турнир проходил в период с 10 февраля по 16 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 3 февраля 2020
Теннисисты, получившие "уайлд-кард": 
  Леонардо Майер
  Франсиско Серундоло  
  Факундо Диас Акоста 
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг: 
  Андрей Мартин
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Йозеф Ковалик
  Филип Горански 
  Педро Мартинес
  Факундо Багнис
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 3 февраля 2020
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Буэнос-Айрес
Теннис
Февраль 2020 года
Открытый чемпионат Аргентины по теннису